Mauretania bezeichnet:

 ein antikes Königreich, das im 1. Jahrhundert von den Römern annektiert wurde, siehe Mauretanien (Antike)
 zwei römische Provinzen in Nordafrika, siehe Mauretania Caesariensis und Mauretania Tingitana
 Mauretania Sitifensis, eine diokletianische römische Provinz auf dem Gebiet der Mauretania Caesariensis
 ein Passagierschiff (Baujahr 1907), siehe Mauretania (Schiff, 1907)
 ein Passagierschiff (Baujahr 1939), siehe Mauretania (Schiff, 1939)

Siehe auch:
 Mauretanien